Lamine (plaats), een dorp in België
 Lamine (eiwit), een klasse van proteïnen
 Lamine (voornaam), mannelijke voornaam
 Lamine Township, plaats in Missouri, Verenigde Staten

Persoon met achternaam Lamine 
 Luc Lamine, Belgisch politiefunctionaris

Zie ook 
 Sidi Lamine, gemeente in Marokko